Шантийи́ () — город на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Санлис, центр одноименного кантона. Расположен в 40 км к северу от Парижа, в 11 км от автомагистрали А1 «Нор». В 1 км к югу от центра города находится железнодорожная станция Шантийи-Гувьё линии Париж-Лилль.

Население (2018) — 11 001 человек. Жители зовутся «кантильенцы» (Cantiliens).

Во время французской революции город назывался Шан-Либр (Champ-Libre — вольное поле).

Достопримечательности 
 Шато Шантийи, построенный для знатной семьи Монморанси, затем там проживала семья принцев Конде и, наконец, принц Орлеанский, пятый сын Луи-Филиппа, последнего короля Франции. Принц Орлеанский в 1884 году подарил замок с собранной им художественной коллекцией, включая «Мадонну Орлеанского дома», «Великолепный часослов герцога Беррийского» и множество других шедевров (ныне — музей Конде), Институту Франции. Под впечатлением от его щедрости республиканское правительство отменило декрет об изгнании герцога.
 Музей кружева (Musée de la Dentelle de Chantilly: 34, rue d'Aumale). В экспозиции представлены образцы национального искусства кружевоплетения и предметы ремесла. В коллекции около 1000 образцов кружева шантильи, изготовленных в XIX веке.
 Скачки — ежегодно проводимые в июне, начиная с 1834 года, соревнования породистых скакунов Франции, галопирующих за получение двух исторических призов — приза Жокей-клуба и приза Дианы.
 Павильон Манс XVIII века.
 Собор Вознесения Девы Марии (Notre-Dame-de-l’Assomption) XVII века в стиле классицизм.
 Ворота Сен-Дени XVIII века на въезде в город.
 Парк «Огород принцев» XVII века.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,9 %
 промышленность — 2,8 %
 строительство — 2,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 57,8 %
 государственные и муниципальные службы — 36,2 %

Уровень безработицы (2017) — 11,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 26 210 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Шантийи с 2017 занимает член партии Республиканцы Изабель Войтовьез (Isabelle Wojtowiez). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый список победил в 1-м туре, получив 63,99 % голосов.

Города-побратимы 
  Эпсом и Эвелл, Англия
  Ватермаль-Буафор, Бельгия
  Иберлинген, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Анн де Монморанси (1492—1567), коннетабль Франции
 Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский (1772—1804), последний представитель рода Конде

См. также 
 Шантийи (замок)
 Монморанси
 Ватель, Франсуа

Литература

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея